Deux types de bateaux de guerre de l'Armada espagnole ont été nommés Classe Barcelo en l'honneur de l'amiral espagnol des Baléares, Dom Antoine Barcelo (1716–1797) fameux pour son combat contre les pirates maures de méditerranée :

Classe Barcelo (patrouilleur), une série de six patrouilleurs de la marine espagnole construits en Allemagne et en Espagne au XX siècle; 
Classe Barcelo (torpilleur), une série de deux torpilleurs de la marine espagnole construits en France au XIX siècle;

Barcelo